Hurtado hace referencia a varios artículos:

Personas
 Hurtado (apellido)
 Alberto Hurtado, sacerdote jesuita chileno y fundador del Hogar de Cristo,  desde su canonización en 2005;
 García Hurtado de Mendoza, militar español, gobernador de Chile y virrey del Perú;
 Jaime Hurtado, primer diputado afroecuatoriano; dirigente del Movimiento Popular Democrático
 Lenin Hurtado, dirigente del movimiento Unidad Popular (Ecuador)
 Óscar Hurtado, escritor cubano, padre de la ciencia ficción cubana;
 Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente ecuatoriano

Lugares
 Hurtado (Panamá Oeste), localidad de Panamá.